Обоготворение:

 В отношении человека (людей):
 обожествление;
 антрополатрия (греч.) и антропотеизм;
 апофеоз — причисление к сонму богов.

 Прочее:
 обоготворение животных — зоолатрия;
 обоготворение небесных светил — сабеизм (астролатрия);
 обоготворение огня — огнепоклонство;
 обоготворение явлений и сил природы — политеизм.

См. также 
 Культ
 Идолопоклонство

Примечания